Mark Brown – politico cookese
 Mark Brown (1961) – giocatore di football americano statunitense 
 Mark Brown (1980) – giocatore di football americano statunitense 
 Mark Brown (1981) – calciatore scozzese
 Mark Brown - regista britannico